Manuel "Manu" García Alonso (Oviedo, 1998), futbolista asturià
 Manuel "Manu" Alejandro García Sánchez (Vitòria, 1986), futbolista basc
 Manuel "Manu" García Humanes (Pedrera, 1991) porter de futbol andalús

Vegeu també 
 Manuel García